Trichophora är ett släkte av tvåvingar. Trichophora ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Parasitflugor
Trichophora

en:Pentatomomorpha